Il singolare del torneo di tennis Schickedanz Open 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcos Górriz che ha battuto in finale Dmitrij Poljakov che si è ritirato sul punteggio di 6-2, 3-0.

Teste di serie 

 Ronald Agénor (primo turno)
 Dmitrij Poljakov (finale)
 Thomas Högstedt (primo turno)
 Chris Garner (secondo turno)

 Andrew Sznajder (primo turno)
 Jamie Morgan (primo turno)
 Sláva Doseděl (primo turno)
 Karsten Braasch (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 1991